Бор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний захід від Парижа, 145 км на південь від Пуатьє, 45 км на південний захід від Ангулема.

Назва 
У департаменті Шаранта є два муніципалітети з назвою Бор. Для їх розрізнення муніципалітет Бор у кантоні Південна Шаранта також неофіційно називають Бор-де-Бень (), на честь сусіднього муніципалітету Бень-Сент-Радегонд.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта